František Šulc ist der Name folgender Personen:

* František Šulc (Handballspieler, 1950) (* 1950), tschechoslowakischer Handballspieler 
 František Šulc (Handballspieler, 1978) (* 1978), slowakischer Handballspieler